Кубок Росії з футболу 2020–2021 — 29-й розіграш кубкового футбольного турніру в Росії. Титул вдев'яте здобув Локомотив (Москва).

Календар

Груповий раунд

Група 1 

Результати

Група 2 

Результати

Група 3 

Результати

Група 4 

Результати

Група 5 

Результати

Група 6 

Результати

Група 7 

Результати

Група 8 

Результати

Група 9 

Результати

Група 10 

Результати

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 лютого 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 лютого 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 лютого 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 квітня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 квітня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 квітня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Росії на сайті rfpl  
 Кубок Росії на soccerway 

2020—2021
Росія
Росія
2020 у Росії
2021 у Росії